Lisia –  oratore e logografo ateniese
 Lisia (ammiraglio) – ammiraglio ateniese

 Lisia (200-162 a.C.) – scultore greco antico.
 Lisia – stratega del re Antioco Eupatore (173-162 a.C.), tutore e parente del re